Petrenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Anatoljewitsch Petrenko (1976–2006), russischer Basketballspieler
 Ihor Petrenko (* 1938), sowjetisch-ukrainischer Stabhochspringer

 Iryna Petrenko (* 1992), ukrainische Biathletin
 Jurij Petrenko (* 1977), ukrainischer Handballspieler
 Kirill Garrijewitsch Petrenko (* 1972), russischer Dirigent
 Mikhail Petrenko (* 1976), russischer Bass-Solosänger
 Mychajlo Petrenko (1817–1862), ukrainischer Poet und Dramatiker
 Oleksij Petrenko (* 1992), ukrainischer Biathlet
 Pawel Iwanowitsch Petrenko-Krittschenko (1866–1944), russischer Chemiker
 Pawlo Petrenko (* 1979), ukrainischer Politiker

 Serhij Petrenko (* 1956), ukrainischer Kanute
 Wassili Eduardowitsch Petrenko (auch Vasily Petrenko; * 1976), russischer Dirigent
 Wiktor Petrenko (* 1969), ukrainischer Eiskunstläufer
 Wiktorija Petrenko (* 2001), ukrainische Tennisspielerin
 Wolodymyr Petrenko (* 1944),  ukrainischer Naturwissenschaftler und Unternehmensmanager